Bingham Canyon může znamenat:

 Bingham Canyon (Utah) – zaniklé město v Utahu
 Bingham Canyon (údolí, Colorado) – údolí (kaňon) v Coloradu
 Bingham Canyon (údolí, Utah) – údolí (kaňon) v Utahu
 Důl Bingham Canyon – důl v Utahu ve stejnojmenném údolí